Graphisternum är ett släkte av mångfotingar. Graphisternum ingår i familjen orangeridubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Orangeridubbelfotingar
Graphisternum